Der 9. grönländische Landesrat hielt fünf Sitzungen ab:

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 09 gronlandischen Landesrats
09